Van Halen («Ван Хален», МФА: ) — американская хард-рок-группа.

В 1972 году в городе Пасадена, штат Калифорния братьями Эдвардом и Алексом Ван Хален была образована рок-группа под названием «Mammoth». В 1973 году к ней присоединился вокалист Дэвид Ли Рот, а в 1974 году басист Майкл Энтони. В том же 1974 году коллектив получил название Van Halen.

Группа быстро приобрела популярность и в конце 1970-х — начале 1980-х стала одной из самых успешных в мире рок-музыки. Группа выпустила 4 альбома, достигших вершины американского хит-парада.
1984 — их самый успешный альбом. Главный сингл, Jump, стал международным хитом и достиг вершины американского хит-парада Billboard Hot 100. Альбом продался количеством свыше 12 миллионов копий в США.
Согласно Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, Van Halen — 19-й самый продаваемый исполнитель в истории США, продавший свыше 56 миллионов альбомов в Штатах.
Группа также считается одной из самых продаваемых в мире с 80 млн проданных копий.
В 2007 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.
VH1 поставила группу на 7 место в списке 100 хард-рок исполнителей всех времен.

История группы 
Выходцы из Голландии, братья Эдвард и Алекс выросли в музыкальной семье. Их мать Эуджениа — уроженка острова Ява (Индонезия), отец Ян Ван Хален (Jan Van Halen) — уроженец Амстердама, профессиональный музыкант-саксофонист. В 1962 году семья van Halen эмигрировала в США, в город Пасадена (Калифорния).

Дети с раннего детства получали музыкальное образование, как и все в семье, по классу фортепиано. Осваивая другие инструменты, чтобы играть более современную музыку, Алекс осваивал гитару, а Эдди — ударные. Но в какой-то момент братья поменялись инструментами. В результате весь мир знает Эдди, как электрогитариста-виртуоза и конструктора гитар, а Алекса — как узнаваемого и фактурного рок-барабанщика.

В 1972 году братья организовали свою рок-группу под названием «Mammoth» («Мамонт»): Эдвард — гитара и лидер-вокал, Алекс — барабаны, Марк Стоун (Mark Stone) — бас-гитара. В то время ребята не имели собственной звукоусилительной аппаратуры, поэтому для выступлений они вынуждены были платить за аренду микшерского пульта, усилителей и колонок по 50 долларов за вечер. Владельцем аппаратуры был один из музыкантов местной группы «The Red Ball Jets». Его-то Эдди и решил пригласить в группу в качестве основного вокалиста: во-первых, чтобы сэкономить деньги за аренду; во-вторых, сам он ненавидел петь. Таким образом, в 1973 году четвёртым участником становится вокалист Дэвид Ли Рот. Семья Дэвида — потомственные доктора: предки Дэвида во втором поколении, врачи-евреи, эмигрировали в Индиану из России.
Позже, в 1974 году, в группе произошло ещё одно изменение: Марка Стоуна заменил новый басист Майкл Энтони. Родители Майкла эмигрировали в США из Польши.

С течением времени выяснилось, что коллектив с названием «Mammoth» уже существует. Тогда участники группы сделали очень простой шаг: они стали называть себя «Van Halen». Таким образом, 1974 год стал отправной точкой истории квартета.

Первая демозапись группы под названием Zero, которую продюсировал Джин Симмонс — музыкант из Kiss, — с песнями «House Of Pain» и «Runnin' with the Devil», полностью провалилась. Через год, в 1977 году, с группой начал работать продюсер компании Warner Bros Тед Темплерман, взявший музыкантов под свою опеку.

Van Halen предъявляли особые требования в отношении прочности сцены, которые необходимо было выполнить для безопасности зрителей и самих членов группы во время концертных выступлений. Для того чтобы проверить, читал ли исполнитель контракт, в середине описания райдера группа включала требование предоставить драже M&M's без конфеток коричневого цвета. Если конфеток не было в раздевалке или среди конфет были коричневые, то управляющий группы мог сразу сказать, внимательно ли организаторы отнеслись к требованиям и нужно ли идти проверять сцену на соответствие условиям контракта.

Эра Дэвида Ли Рота (1978—85) 

Сотрудничество с Тедом Темплеманом оказалось важным этапом в жизни группы, музыканты получили контракт со звукозаписывающей компанией Warner Bros. Records. И уже в 1978 году компания выпустила первый альбом, называющийся Van Halen, который сделал группу всемирно известной. Успех группе принёс уникальный вокал Рота и специфическая гитарная техника Эдди Ван Халена. Пластинка заняла 12-е место в Billboard. Через три месяца после выхода альбом получает статус золотого, а ещё через три — платинового. В настоящее время альбом имеет статус бриллиантового: в общей сложности в мире было продано более 10 миллионов копий.
В том же году Эдвард Ван Хален был признан лучшим гитаристом-дебютантом года.

Спустя неделю после окончания гастролей группа записывает свой второй, не менее удачный альбом «Van Halen II» (1979). Сингл с песней из него «Dance the Night Away» попал в американский Топ 20, а сам альбом получил платиновый статус менее чем через два месяца после выхода.

Третий альбом группы Women and Children First, вышедший в 1980 году, раскрыл другую грань творчества музыкантов — экспериментальную. В частности, Эдди использует здесь необычное сочетание гитары и клавишных инструментов (вспомним про его основную музыкальную специальность). Альбом занял 6-ю строчку Billboard и повторил платиновый успех предыдущего. Однако в нём не было хитов, занявших какую-либо позицию в чартах. После выпуска альбома группа Van Halen провела своё первое крупномасштабное мировое турне.

1981 год принёс поклонникам четвёртый диск Van Halen, Fair Warning, отличающийся некоторой мрачноватостью, хотя этот альбом содержал немало интересных моментов в плане техники игры Эдди. Несмотря на то, что популярность группы оставалась на высоте, диск продавался значительно хуже по сравнению с предыдущими.

Очередной долгоиграющий диск группы, Diver Down, выпущенный в 1982 году, представлял собой в основном набор кавер-версий песен других известных исполнителей, в частности суперхит «(Oh) Pretty Woman» Роя Орбисона. В записи альбома принял участие отец Эдди и Алекса Ян Ван Хален, сыгравший на кларнете. Несмотря на прохладное отношение к последнему диску, популярность Van Halen была чрезвычайно высока — их концерты собирали огромные стадионы поклонников, билеты на которые распродавались задолго до выступлений.

В начале января 1984 года в США поступил в продажу шестой по счёту диск Van Halen под названием «1984». Здесь впервые Эдди даёт полную волю клавишным, на которых во многих песнях исполнены лидирующие партии. Этот альбом звучит совершенно по-другому, чем все предыдущие альбомы группы. Песни «Hot for Teacher», «Panama», «I’ll Wait» и "Jump " взлетели на верхушку хит-парадов, причём последняя — на первое место. Эта работа представляла собой серьёзный прорыв как в музыкальном, так и в коммерческом плане. Диск повторил успех дебютного, а по некоторым параметрам даже превзошёл его, став очередным в истории группы платиновым альбомом (в Европе этот альбом поступил в продажу несколько ранее — в конце 1983 года).

Вскоре после выхода «1984», Дэвид Ли Рот окончательно разругался с остальными музыкантами и в 1985 году покинул группу.

Эра Сэмми Хагара (1986—1996) 

Место вокалиста в группе занимает Сэмми Хагар. Кроме исполнения вокальных партий Сэмми играл на соло- и ритм-гитаре, что дало возможность Эдди на концертах раскрывать свой талант не только как гитариста, но и как клавишника.

Первый альбом, выпущенный Van Halen в новом составе в 1986 году, получил название 5150 (код, используемый полицией США, обозначающий маньяка-психопата). На самом деле так называлась студия, в которой работала группа. Синглы с песнями из этого альбома то и дело мелькали на первых строчках чартов. Сам альбом, как и некоторые предыдущие, получил платиновый статус.

В мае 1988 года вышел альбом OU812, также возглавивший Billboard 200. Название альбома содержало в себе ироничный ответ на первую сольную пластинку Дэвида Ли Рота Eat 'Em And Smile — «Жри, да радуйся» (дословно — «Съешь их и улыбайся»). Если прочесть название OU812 посимвольно, получится английская фраза «Oh You Ate One Too», которую можно перевести примерно так: «Так ты что, тоже этим питаешься». Этот диск Эдди и Алекс посвятили памяти своего отца Яна Ван Халена, умершего в 1986 году. Летом группа стала хедлайнером фестиваля Monsters of Rock, выступив вместе с Scorpions, Dokken, Metallica и Kingdom Come.

«Платиновым» стал и For Unlawful Carnal Knowledge, увидевший свет в 1991 году (название содержит неприличный акроним). За этот альбом группа Van Halen получила награду на 34’ом вручении Grammy Awards в номинации «Лучшее хард-рок исполнение с вокалом».

В это же время Эдди и Алекс официально представили новый гитарный усилитель «5150». Он был создан фирмой «Peavey» под непосредственным руководством и при участии Эдди Ван Халена. Произошло это на зимней выставке NAMM 1992 года в Анахайме (Калифорния).

Группа продолжала интенсивную гастрольную деятельность. В 1993 году, использовав материал, записанный во время тура, Van Halen выпустила свой первый концертный альбом Live: Right Here, Right Now.

В 1995 году вышла самая значительная и мощная работа группы Van Halen Balance. При записи альбома Эдди использовал прототип новой гитары «Wolfgang», которую он создал для фирмы «Peavey» и назвал в честь своего сына. Кроме того, был использован новый гитарный усилитель «5150». Здесь наиболее полно и ярко раскрылось творчество каждого из музыкантов, особенно Сэмми Хагара как вокалиста. Для многих поклонников группы Van Halen альбом «Balance» считается вершиной творения, оставляя в тени даже 1984 и Van Halen. Что естественно для того времени, основной тираж «Balance» был выпущен на компакт-диске, но, кроме того, он также был отпечатан ограниченным тиражом в виде долгоиграющей пластинки на виниле.

Год спустя Эдвард (которому больше не нравился вариант его имени «Эдди») уволил Сэмми Хагара, отношения с которым в группе окончательно испортились. Вслед за этим Эдвард пригласил обратно Дэвида Ли Рота. Сотрудничество с ним вылилось в запись двух песен для сборника «Best of, Volume I» (1996). На большее Ли Рота не хватило и он снова уходит. Хотя в сентябре того же 1996 года Дэвид присутствовал с группой при вручении MTV Video Awards.

Эра Гэри Чероне (1996—1999) 

В октябре 1996 года место вокалиста после мучительных поисков занял Гари Чероне — бывший участник группы Extreme. С ним был записан альбом Van Halen III, вышедший в 1998 году. После записи «Тройки» группа провела концертный тур, в ходе которого исполняла песни и Хагара, и Рота. Сингл «Without You» попал в первые строчки чартов, но сам альбом оказался полностью провальным. Несмотря на то, что Чероне очень хорошо вписался в группу, показав себя прекрасным фронтменом на концертах, в группе он не удержался. После этих событий группа на несколько лет приостановила свою деятельность.

Сэмми Хаггар, помимо сольной деятельности, занялся производством своей текилы «Cabo Wabo», Майкл Энтони — производством своих фирменных острых соусов.

Лишь в 2003 году было объявлено об очередном туре Van Halen. Место вокалиста занял вернувшийся в группу Сэмми Хагар и они записали второй сборник — The Best of Both Worlds (2004). Однако отношения с ним снова не заладились. Испортились отношения также и с Майклом Энтони. По словам Эдварда, Van Halen нужен Сэмми, чтобы рекламировать своё «бухло», а Майклу — свои острые соусы. Во время тура «Безумного Энтони» иногда подменял на бас-гитаре молодой Вольфганг Ван Хален — сын Эдварда и, соответственно, племянник Алекса.

Воссоединение с Ротом (2006—2020) 
В 2006 году в группе Вольфганг официально занял место бас-гитариста, место вокалиста — Дэвид Ли Рот, вновь воссоединившись с группой.

В 2007-2008 годах прошло крупномасштабное турне Van Halen по США. Выступления проходили при переполненных залах. По ходу тура менеджменту группы пришлось организовать дополнительные концерты, поскольку билеты были полностью распроданы заранее.

3 июля 2008 года Van Halen сыграли на Quebec City Summer Festival перед аудиторией в 85 тысяч человек.

7 февраля 2012 года группа выпустила новый студийный альбом — A Different Kind of Truth. 20 апреля 2013 года Van Halen отыграли свой первый с 1984 года концерт за пределами Северной Америки и свои первые с 1998 года выступления в Австралии на Stone Festival в Сиднее.

24 марта 2015 года Van Halen объявили  с Ротом, который прошёл с июля по октябрь 2015 года по Северной Америке. В апреле 2015 года Эдди Ван Хален сказал Rolling Stone, что группа, вероятно после тура, «сядет и сделает студийную запись». Тем не менее, группа не была активна с момента окончания тура.

31 марта 2015 года группа выпустила концертный альбом — Tokyo Dome Live in Concert, записанный в Токио. Этот альбом включает в себя только песни эры Дэвида Ли Рота в концертном варианте.

12 сентября 2019 года группа объявила, что выпустит бокс-сет японских синглов. Его релиз состоялся 1 ноября того же года.

30 сентября 2019 года, продвигая грядущий сольный концерт 2020 года, Рот выразил неуверенность в будущем группы, заявив: «Я думаю, что Van Halen закончили». Тем не менее, Сэмми Хагар в интервью в мае 2020 года сказал, что он считает иначе: «Пока Эд или Алекс Ван Хален не умрут, они ещё не закончены». Он выразил надежду, что группа сможет воссоединиться с ним и Энтони, сказав: «Моя мечта — это тур Сэма и Дэйва с Эдом, Алом и Майком». 6 ноября в интервью Rolling Stone, Вольфганг подтвердил, что группа рассматривала воссоединение в качестве «кухонной раковины» с Хагаром, Энтони и Чероне до болезни Эдди.

6 октября 2020 года Вольфганг в своём аккаунте в Twitter объявил, что Эдди умер от рака, поставив будущее группы в ещё большую неопределённость. Его смерть наступила всего через десять дней после смерти оригинального басиста Van Halen Марка Стоуна, так же от рака. В своём интервью Ховарду Стерну в ноябре 2020 года Вольфганг Ван Хален подтвердил конец группы, заявив: «У вас не может быть Van Halen без Эдди Ван Халена.»

Состав 
Последние участники
 Эдди Ван Хален — соло-гитара, клавишные, бэк-вокал (1974—2020), ведущий вокал (1972—1974); умер в 2020
 Алекс Ван Хален — ударные, перкуссия (1972—2020)
 Дэвид Ли Рот — ведущий вокал, иногда акустическая гитара (1974—1985, 1996, 2007—2020)
 Вольфганг Ван Хален — бас-гитара, бэк-вокал (2006—2020)

Бывшие участники
 Марк Стоун — бас-гитара, бэк-вокал (1972—1974); умер в 2020
 Майкл Энтони — бас-гитара, бэк-вокал (1974—2006)
 Сэмми Хагар — ведущий вокал, ритм и соло-гитара (1985—1996, 2003—2005)
 Гари Чероне — ведущий вокал (1996—1999)

Временная шкала

Дискография 

Студийные альбомы
 Van Halen (1978)
 Van Halen II (1979)
 Women and Children First (1980)
 Fair Warning (1981)
 Diver Down (1982)
 1984 (1984)
 5150 (1986)
 OU812 (1988)
 For Unlawful Carnal Knowledge (1991)
 Balance (1995)
 Van Halen III (1998)
 A Different Kind of Truth (2012)

Концертные туры

Примечания

Литература

Ссылки 

 

 
Хард-рок-группы из Калифорнии
Музыкальные коллективы из Калифорнии
Члены Зала славы рок-н-ролла
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1974 году
Музыкальные коллективы 1970-х годов
Музыкальные коллективы 1980-х годов
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Победители MTV Video Music Awards
Лауреаты премии «Грэмми»
Квартеты
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Исполнители, возглавлявшие Billboard 200
Семейные музыкальные коллективы
Глэм-метал-группы США
Хеви-метал-группы из Калифорнии
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2020 году